Амаксак има више значења:

 Амаксак (Уазалинго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Амаксак (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Амаксак (Коскатлан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Амаксак (Тескатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику